Milka, édesipari márkanév
 Milka, női utónév